Tony steht für: 
 Tony, Kurzform für die Vornamen Anton (Vorname) oder Antonia
 Tony (Sänger) (* 1944), deutscher Schlagersänger
 Tony (* 1986), brasilianischer Fußballspieler, siehe Antônio de Moura Carvalho
 Tony Award, US-amerikanischer Theater- und Musicalpreis
 Tony der Tiger, Maskottchen des Unternehmens Kellogg’s
 Tony ist der Originaltitel einer niederländischen Dokumentation aus dem Jahr 2016, der alternative Titel lautet The Chocolate Case
 Tony ist der US-Codename für das japanische Jagdflugzeug Kawasaki Ki-61 „Hien“.
 Tony (Pferd), Film- und Stuntpferd, welches in 34 Filmen in den Credits genannt wird.

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Tony (Louisiana)
 Tony (Nebraska)
 Tony (New Mexico)
 Tony (Wisconsin), im Rusk County

Siehe auch:
 Toni, männlicher Vorname